Astronomia: sistema de dues estrelles o, més generalment, dos cossos celestes lligats gravitatòriament; vegeu Sistema binari (astronomia).
 Matemàtiques o Informàtica: sistema de numeració de base 2; vegeu sistema binari.
 Química: sistema químic format per dues substàncies o que involucra dos processos. Vegeu Sistema binari (química).